Grimmige Volksmusik е трети EP албум на немската NS black metal група Absurd, издаден през 2005 година от Nebelfee Klangwerke, с времетраене 18 минути и 11 секунди.

Песни

Външни препратки 
 Grimmige Volksmusik // Encyclopaedia Metallum 
 Grimmige Volksmusik // Discogs 
 Grimmige Volksmusik // Metal Kingdom 
 Grimmige Volksmusik // Rate Your Music 

Албуми на Absurd
Музикални албуми от 2005 година